Palais oder Adelspalais steht für:
 Palast, Residenz eines Herrschers (z. B. Palais du Louvre)
 Stadtpalais, Residenz des Stadtadels oder ein städtischer Zweitwohnsitz des Landadels
 Gartenpalais, Landsitz des Stadtadels, meist innerhalb einer prachtvollen Gartenanlage

Palais steht außerdem für:
 Le Palais, Hauptort der französischen Insel Belle-Île, Bretagne
 Le Palais-sur-Vienne, Gemeinde im französischen Département Haute-Vienne
 Palais (Isle), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Isle
 Palais (Lary), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Lary
 Palais (Thouet), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Thouet
 Palais (Vègre), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Vègre
 Palaisquartier, Großbauprojekt in Frankfurt am Main

Palais ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques-Maurice De Saint Palais (1811–1877), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Vincennes (Indiana) 
 Richard Palais (* 1931), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:

 Altes Palais 
 Großes Palais 
 Neues Palais (Begriffsklärung)
 Petit Palais
 Rotes Palais
 Palhais